Оборона Волоколамска (1370) — оборона Волоколамска от литовских войск князя Ольгерда в 1370 году
 Оборона Волоколамска (1612) — оборона Волоколамска от польских войск короля Сигизмунда III в 1612 году